Faroald ist der Name folgender Personen:
 Faroald I. († 591), Dux des langobardischen Herzogtums Spoleto
 Faroald II. († 728), Dux des langobardischen  Herzogtums Spoleto